Азнагулово — название населённых пунктов в России:

 Азнагулово — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Азнагулово — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.